Heidesheim bezeichnet
 Heidesheim (Ingelheim am Rhein), Ortsteil von Ingelheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Heidesheim an der Eis, Ortsteil von Obrigheim (Pfalz), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, siehe Colgenstein-Heidesheim
 Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein, ehemalige Verbandsgemeinde im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Leiningen-Heidesheim
 Heidelsheim